Botànica:
 Arròs planta gramínia (Oryza sativa) bàsica en l'alimentació d'una gran part de la humanitat.
 Arròs d'or, variant d'arròs modificada genèticament
 Gastronomia Alguns plats de la cuina dels Països Catalans preparats amb arròs:
 Arròs a banda, plat d'arròs típic de la cuina valenciana i de la cuina catalana
 Arròs a la bruta, plat d'arròs típic de la cuina eivissenca i mallorquina
 Arròs a la cassola, plat d'arròs cuit en una cassola de fang.
 Arròs de conill, arròs de conill i verdures o arròs amb conill, plat d'arròs típic de la cuina catalana.
 Arròs i costra o arròs amb crosta, plat d'arròs típic de la cuina valenciana i catalana.
 Arròs amb fesols i naps, plat d'arròs típic de la cuina valenciana.
 Arròs al forn o arròs passejat, o arròs rossejat, plat d'arròs típic de la cuina valenciana.
 Arròs amb llet, postres fetes amb arròs bullit en llet ensucrada i aromatitzada
 Arròs negre, plat d'arròs present a la cuina de tots els Països Catalans.
 Arròs Parellada o arròs de cec, plat d'arròs típic de Barcelona i de les Balears
 Arròs de la terra, plat típic de la cuina menorquina que no conté arròs
 Llet d'arròs, mena de llet feta amb gra d'arròs.
 Toponímia:
 Arròs (Vielha e Mijaran), poble del municipi de Vielha e Mijaran, a la Vall d'Aran, cap d'una entitat municipal descentralitzada
 Arròs e Vila, entitat municipal descentralitzada del municipi de Vielha e Mijaran, a la Vall d'Aran.